Az 1992-es Roland Garros női versenyét a jugoszláv Szeles Mónika nyerte a német Steffi Graf előtt.

Kiemeltek 

  Szeles Mónika (Bajnok)</li>
  Steffi Graf (Döntős)</li>
  Gabriela Sabatini (Elődöntős)</li>
  Arantxa Sanchez-Vicario (Elődöntős)</li>
  Jennifer Capriati (Negyeddöntős)</li>
  Mary Joe Fernández (Harmadik kör)</li>
  Conchita Martinez (Negyeddöntős)</li>
  Manuela Maleeva-Fragniere (Harmadik kör)</li>

  Anke Huber (Második kör)
  Jana Novotna (Negyedik kör)
  Katerina Maleeva (Második kör)
  Nathalie Tauziat (Negyedik kör)
  Mary Pierce (Negyedik kör)
  Date Kimiko (Negyedik kör)
  Leila Meszhi (Negyedik kör)
  Sabine Appelmans (Második kör)

Főtábla 

 Q = Kvalifikációból felkerült
 WC = Szabadkártyás
 LL = Szerencsés vesztes
 r = feladta
 w/o = visszalépett

Döntők

Külső hivatkozások 
 Eredmények az ITFtennis.com honlapon 

N1